San Tomè – frazione del comune italiano di Forlì, in Emilia-Romagna
 Rotonda di San Tomè – chiesa di Almenno San Bartolomeo, in Lombardia